Antonio del Giudice kan syfta på bland andra:

 Antonio del Giudice, furste av Cellamare (1657–1733), spansk diplomat
 Antonio del Giudice (nuntie) (1913–1982), påvlig diplomat